Over You (canção de Daughtry)
Over You (canção de Girlicious)
Over You (canção de Lasgo)

Desambiguação